Oreohelix grahamensis är en snäckart som beskrevs av Gregg och W. B. Miller 1974. Oreohelix grahamensis ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
grahamensis